Northeast Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Northeast Creek (Amber Bay), Bach in Alaska 
 Northeast Creek (Back River), Bach in Maryland 
 Northeast Creek (Thomas Bay), Bach in Maine 
 Northeast Creek (B. Everett Jordan Lake), Bach in North Carolina 
 Northeast Creek (New River), Bach in North Carolina 
 Northeast Creek (South Anna River), Bach in Virginia 
 Northeast Creek (North Anna River), Bach in Virginia 

Siehe auch:
 North East Creek